

Astronomia 
 Cratere Cavendish – cratere lunare intitolato a Henry Cavendish
 12727 Cavendish – asteroide della fascia principale

Persone 
 Henry Cavendish (1731-1810) – chimico e fisico scozzese
 Jonathan Cavendish (1959) – produttore cinematografico statunitense
 Mark Cavendish – ciclista britannico
 Thomas Cavendish (1560-1592) – navigatore e corsaro inglese

 Famiglia Cavendish – casata nobiliare britannica di cui fanno parte:
 John Cavendish – capostipite della famiglia
 Henry Cavendish, II duca di Newcastle-upon-Tyne
 Georgiana Spencer
 William Cavendish, IV duca di Devonshire
 Margaret Cavendish – scrittrice, filosofa e drammaturga (1623-1673)
 William Cavendish, I duca di Devonshire
 William Cavendish, VII duca di Devonshire
 William Cavendish, I duca di Newcastle-upon-Tyne
 William Cavendish, III duca di Devonshire
 William Cavendish, II duca di Devonshire
 William Cavendish, VI duca di Devonshire
 Henry Cavendish, II duca di Newcastle-upon-Tyne
 William Cavendish, V duca di Devonshire
 William Cavendish
 William Henry Cavendish-Bentinck, III duca di Portland
 Spencer Cavendish, VIII duca di Devonshire

Altro 
 Cavendish – città degli Stati Uniti d'America, nella contea di Windsor, nello Stato del Vermont
 Cavendish – varietà di banana 
 Cavendish – tipologia di tabacco
 Laboratorio Cavendish – dipartimento di fisica dell'Università di Cambridge
 Cavendish il Cavallo Bianco – personaggio del manga e anime One Piece di Eiichirō Oda